New Age steht für folgendes:
 New Age, die Bezeichnung für eine Hippie-Bewegung
 New Age Outlaws, ein Tag Team
 New Age (Musik), eine Musikrichtung
 New Age (Lied), ein Lied von Marlon Roudette
 New Age (südafrikanische Zeitung), eine südafrikanische Zeitung (1953–1962)
 New Age (bangladeschische Zeitung), eine englischsprachige Zeitung in Bangladesch